

Onomastica 
 Steven – variante inglese del nome proprio di persona Stefano o delle sue varianti Stephen e Steeven

Personaggi 
 Steven – personaggio della serie televisiva Visitors
 Steven Universe – personaggio della serie animata Steven Universe

Persone 
 Brett Steven – ex tennista neozelandese
 Little Steven – musicista, cantante e attore televisivo statunitense
 Trevor Steven – ex calciatore inglese
 Christian von Steven – entomologo e botanico russo

Pagine correlate 
 Steve
 Stevens